Виль (, , , , ) — многозначный термин.

Топоним

Германия 
 Виль — город в германской земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Виль — коммуна в германской земле Баден-Вюртемберг.

Франция 
 Виль () — коммуна на северо-востоке Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Мюциг.
 Виль — упразднённый в результате административной реформы 2015 года кантон на северо-востоке Франции, в регионе Эльзас, департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен.
 Виль — коммуна во Франции, в регионе Рона — Альпы, департамент Эн, округ Нантюа, кантон Бельгард-сюр-Вальсерин.

Швейцария 
 Виль — коммуна в швейцарском кантоне Аргау.
 Виль — город в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.
 Виль — избирательный округ в Швейцарии.
 Виль — коммуна в швейцарском кантоне Цюрих.

Гидроним 
 Виль — река в Германии.
 Виль — река в Республике Коми.

Фамилия 
 Виль, Жорж (1824—1897) — французский учёный-агроном и педагог.

Другие значения 
 Виль — избирательный округ в Швейцарии.
 Виль — профессиональный футбольный клуб из одноимённого швейцарского города.
 Виль — советское имя.